Mont-ros (la Torre de Cabdella), poble del municipi de la Torre de Cabdella, a la comarca del Pallars Jussà
 Mont-ros (antic municipi), antic municipi de la comarca del Pallars Jussà
 Mont-ros (Calders), masia del municipi de Calders, a la comarca del Bages
 Mont-ros (Sant Ramon), muntanya al municipi de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra
 Mont-ros (els Omellons), muntanya entre els municipis de la Floresta i els Omellons a la comarca de les Garrigues

 Castell de Mont-ros